Сан Антонио Копалар има више значења:

 Сан Антонио Копалар (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Копалар (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику